Forreston – villaggio dell'Illinois
Forreston – comunità non incorporata del Mississippi
Forreston – comunità non incorporata del Texas
Forreston –  località nei pressi di Adelaide, Australia Meridionale